Шин може бити:

 Шин, насеље и општина у Француској
 Шина, народ на граници Пакистана и Индије
 Планета Шин, америчка анимирана ТВ серија
 Презиме у енглеском говорном подручју:
 Мартин Шин, амерички глумац
 Чарли Шин, амерички глумац
 Рамон Шин, ретко коришћен псеудоним америчког глумца Рамона Естевеза
 Лично име у јапанском језику:
 Шин Којамада, јапански глумац
 Лично име у кинеском језику:
 Шин Ћићи, кинески песник

Види још 

 Шин Фејн, политичка странка у Ирској и Северној Ирској
 Прери ду Шин (Висконсин), град у Сједињеним Америчким Државама
 Шин Бет, израелска служба безбедности